Shelbyville kan vara:
 Shelbyville (Simpsons), en fiktiv stad i TV-serien The Simpsons 
 Shelbyville, Illinois
 Shelbyville, Indiana
 Shelbyville, Kentucky
 Shelbyville, Michigan
 Shelbyville, Missouri
 Shelbyville, Tennessee
 Shelbyville, Texas

Se även 
 Shelby